

Astronomia 
 M57 – numero del Catalogo di Messier della Nebulosa anello

Trasporti 
 M57 – autostrada britannica, tangenziale nord-est di Liverpool verso la M62